OGV steht als Abkürzung für:
 Obergerichtsvollzieher, siehe Gerichtsvollzieher (Deutschland)
 Oberrheinischer Geologischer Verein
 Obst- und Gartenbauverein
 Outlet Guide Vane, deutsch Austrittsleitrad, Bauteil von Triebwerken
 Ohofer Gemeinschaftsverband, regionaler Dachverband christlicher Gemeinschaften in Norddeutschland

ogV steht für:
 ohne gültigen Versuch, Wettkampfwertung in der Leichtathletik

.ogv steht für:
 Dateiendung des Container-Dateiformats Ogg

Abkürzung